Arpavar peut faire référence à :

Toponymes

Arevchat dans la province d'Ararat
 Lusakert dans la province d'Ararat

Homonymie de toponyme